3 miejscowości w Polsce: 
 Włostów – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec 
 Włostów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary 
 Włostów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik